Lissauer ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Lissauer (1832–1908), deutscher Arzt und Archäologe
 Ernst Lissauer (1882–1937), deutscher Dramatiker, Lyriker und Publizist
 Heinrich Lissauer (1861–1891), deutscher Neurologe
 Margarete Lissauer (1876–1932), deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin
 Trevor Lissauer (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler und Musiker